Барський — прізвище. Жіноча форма — Барська.

Відомі носії

Барський 
 Барський Андрій Ігорович (1998—2022) — головний сержант Національної гвардії України, учасник російсько-української війни.
 Барський Борис Володимирович (1959) — український режисер, актор, поет, народний артист України. Учасник комік-трупи «Маски».
 Барський Лев Миронович (1909—1974) — молдавський прозаїк і драматург.
 Барський Марк Абрамович (1931—2008) — спортсмен-волейболіст, тренер, майстер спорту СРСР, заслужений тренер СРСР, заслужений тренер УРСР з волейболу, почесний майстер спорту СРСР.
 Барський Михайло Ілліч (1933) — український режисер театру, заслужений діяч мистецтв України, народний артист України.
 Барський Олег Миколайович (1976—2014) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Барський Олександр Петрович — сержант Державної прикордонної служби України, учасник російсько-української війни.

Барська 
 Барська Беатриса (* бл. 1017 — 1076) — маркграфиня Тосканська, дочка герцога Лотаринзького Фрідріха II і Матільди Швабської.
 Барська Маргарита Олександрівна (1903—1937) — українська і російська актриса, кінорежисер і сценарист.

Єврейські прізвища